A82 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense hollandaise, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Rage, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroute
  Autoroute française A82, reliant Orvault à Sautron.

Route
  Route britannique A82, reliant Glasgow à Inverness en Écosse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres